Галаксии — многозначный термин:

 Галаксии () — род рыб семейства галаксиевых.
 Галаксии () — древнегреческий праздник посвящённый богине Кибеле.